Op de US Open 2008 speelden de mannen  in het dubbelspel. De als tweede geplaatste Amerikanen Bob Bryan en Mike Bryan wonnen het toernooi door in de finale de als zevende geplaatste Lukáš Dlouhý (Tsjechië) en Leander Paes (India) met 7-6, 7-6 te verslaan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2008